Porter kan syfta på:

 Porter – ett mörkt, överjäst öl.
 Porter (auktor) – ett auktorsnamn för flera personer
 Porter (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Porterstek – en nötstek av bog, fransyska, högrev, nötrulle eller liknande
 1636 Porter – asteroid

Geografi

Australien

Porter Lagoon – en lagun i South Australia

Kanada

Porter, Maine – en ort

Se även 

Porter Hills – flera